The Last of Us (букв. , в России официально издаётся под названием «Одни из нас») — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 3 в 2013 году. В игре, игроки берут на себя контроль над Джоэлем (Трой Бейкер), сопровождая юную Элли (Эшли Джонсон) через пост-апокалиптический мир Соединённых Штатов. Разработку игры возглавляли Брюс Стрэли и Нил Дракманн, как директор игры и креативный директор, соответственно. Игра была официально анонсирована 10 декабря 2011 года, и широко ожидалась. Была награждена как самая ожидаемая игра от PlayStation Universe и Cheat Code Central, получив номинацию на церемонии награждения Video Spike в 2012 году.

После превью на Electronic Entertainment Expo, игра получила множество наград, в том числе Best of Show () от нескольких игровых изданий. Игра была выпущена во всём мире 14 июня 2013 года для игровой консоли PlayStation 3. Сайт-агрегатор Metacritic присвоил игре нормализованный балл 95 из 100, что указывает на «всеобщее признание» на основе 98 отзывов. GameRankings, ещё один агрегатор, присвоил игре средний балл оценки 95 % по результатам 68 обзоров. В течение трёх недель после выпуска The Last of Us было продано около 3.4 миллиона копий и 7 миллионов к июлю 2014 года, став одной из самых продаваемых игр для PlayStation 3.

The Last of Us получила награды и номинации в самых разных категориях с особой похвалой за его историю, звук и музыку, графический и художественный дизайн и актёрское мастерство. В итоге, игра стала одной из самых выдающихся игр в истории, выиграв более 240 наград «Игра года». На 10-й премии Британской Академии в области видеоигр, игра получила десять номинаций и выиграла пять наград: «Лучшая игра экшн и приключения», «Достижения в аудио», «Исполнитель и история». The Last of Us собрала тринадцать номинаций на 17-й ежегодной премии D.I.C.E., выиграв десять, включая премию «Игра года». На IGN's Best of 2013, игра собрала тринадцать номинаций и выиграла десять наград, в том числе «Игра года», «Лучшая общая приключенческая игра» и «Лучший общий звук».

На 14-й ежегодной премии Game Developers Choice Awards, The Last of Us выиграла премии «Игра года», «Лучший дизайн и лучшее повествование». Игра получила семь номинаций в Spike VGX, а Трой Бейкер вместе с Эшли Джонсон выиграли награду за «Лучший актёрский голос». Игра также появилась в нескольких списках лучших игр 2013 года, получив награду «Игра года» от The Daily Telegraph, Good Game, Kotaku и VideoGamer.com, среди многих других.

Премии и номинации

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный сайт Naughty Dog
 Википроект, посвящённый игре

Last of Us, The
The Last of Us